Симфония № 10 соль мажор, KV 74 — симфония Вольфганга Амадея Моцарта, которая была завершена весной 1770 года в Италии. Оригинальный автограф произведения имеет подзаголовок «Ouverture zur Oper Mitridate» (Увертюра к опере «Митридат»), написанный рукой Иоганна Антона Андре, в котором вычеркнуто всё, кроме слова «увертюра». Очевидно, у Андре сложилось впечатление, что эта пьеса изначально планировалась как увертюра к опере.

Структура 
Симфония написана в форме неаполитанской увертюры и состоит из следующих частей:
 Allegro, 4/4
 Andante, 3/8
 Allegro, 2/4

Произведение написано для двух гобоев, двух валторн и струнных.

Примечания

Литература 
 Dearling, Robert: The Music of Wolfgang Amadeus Mozart: The Symphonies Associated University Presses Ltd, London 1982 ISBN 0-8386-2335-2
 Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6

Ссылки 
 Ноты на IMSLP

Произведения 1770 года
Моцарт